Фёдор Николаевич Менцов (1819—1848) — российский , критик и , близкий к О. И. Сенковскому; сотрудник «Энциклопедического лексикона» Плюшара (1834—1841).

Биография 
Родился в 1819 году. В 1838 году окончил 1-е отделение (историко-филологическое) философского факультета Императорского Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата.

Поэзия Менцова 
Помещал в «Библиотеке для чтения» 1837—1839 гг., «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» и др. изданиях довольно изящные стихотворения.

Сотрудничал в самой первой русской универсальной энциклопедии — «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара (1834—1841), для которого написал статьи Викрамадития, Вина (музыкальный инструмент); о Гайдер-Али-хане; Гоффмане; д’Аламбере; Дегли; Джагеде и Джеллаль-эддин-Руми. Подписывался «Ѳ. Мнцв».

Публицистика 
В «Журнале Министерства народного просвещения», помимо рецензий, напечатал:
 «Иездеджерд III, последний государь Персии до покорения ее Аравитянами» (т. XVII),
 «Взгляд на литературу, науки и художества индусов» (т. XVIII),
 «О состоянии первоначального обучения в Китае» (т. XXV),
 «Жизнь и труды Лейбница» (т. XXXIII),
 «Законодательство и судопроизводство в Индии» (т. XXXVI),
 «Аристотель» (т. XXXVII) и многое др.

Примечания

Литература 
 
 Ильин-Томич А. А. Менцов Федор Николаевич // Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь. — , 1999. — Т. IV. — С. 10—11.
 Русский биографический словарь: в 20 т. — , 2001. — Т. 10. — С. 211—212.

Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Поэты России XIX века
Публицисты Российской империи
Составители «Энциклопедического лексикона»